Ана Марија има више значења:

 Ана Марија (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ана Марија (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ана Марија, Лос Серитос (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику